Numéro huit, Numéro 8 ou  (en anglais No. 8 ou Number Eight) peut faire référence à :

 Numéro huit, un personnage de fiction de la série télévisée Battlestar Galactica ;
 Numéro huit, le poste de troisième ligne centre en rugby à XV.

Voir aussi
 N8